Гана Мандлікова і Венді Тернбулл були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Мандлікова - з Яною Новотною, а Тернбулл - з Елізабет Смайлі.

Мандлікова і Новотна у чвертьфіналі програли парі Джо Дьюрі і Шерон Волш-Pete.

Смайлі і Тернбулл програли в півфіналі парі Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова.

Бетсі Нагелсен і Пем Шрайвер виграли титул, перемігши у фіналі пару Коде-Кільш і Сукова з рахунком 2–6, 7–5, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1988 Ariadne Classic Doubles Draw

Danone Hardcourt Championships
Тур WTA 1988
1988 в австралійському спорті